Уикипедия на естонски език () е раздел на естонски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 24 юли 2002 година. На 25 август 2012 година създава 100 000-та си статия.

Статистика

Посещаемост

Естония 
Посещаемост на Уикипедия в Естония. Съотношение между Уикипедия на естонски и другите езикови раздели:

Източници 

Естонски език
Естонски език